Gibsonia bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gibsonia (Florida)
 Gibsonia (Illinois)
 Gibsonia (Pennsylvania)